

Уборок — село в Борисовському районі Мінської області
 Уборок — село в Добруському районі Гомельської області
 Уборок — село в Лоєвському районі Гомельської області
 Уборок — село в Осиповицькому районі Могильовської області

Уборок — колишнє село в Середино-Будському районі Сумської області.